Ressler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ressler (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Karina Ressler (* 1957), österreichische Filmeditorin
 Markus Ressler (* 1976), österreichischer Profi-Triathlet
 Oliver Ressler (* 1970), österreichischer Künstler
 Otto Hans Ressler (* 1948), österreichischer Schriftsteller, Kunstexperte und Auktionator
 Robert Ressler (1937–2013), US-amerikanischer Kriminologe und FBI-Agent

Siehe auch:
 Resler
 Reßler